Эдвин Мартон (род. 17 февраля 1974 года, Вилок, Виноградовский район, Закарпатская область, УССР) — венгерский композитор и скрипач, лауреат премии «Эмми». Настоящее имя — Лайош Эдвин Чюри (, ).

Биография 
Родился в семье музыкантов, уже в 4-летнем возрасте родители начали преподавать ему азы скрипки. В возрасте 8 лет был принят в центральную музыкальную школу при Московской консерватории им. П. И. Чайковского и начал обучение под началом Леонида Лундстрема.

Свое обучение он продолжил у Евгении Чугаевой. Первый серьезный концерт он дал в 12 лет вместе с Московским Симфоническим Оркестром. В возрасте 17 лет поступил в Музыкальную академию имени Ференца Листа в Будапеште, в класс Гезы Капаша.

Его музыка звучит во время программ многих известных фигуристов, таких как Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Стефан Ламбьель, Юдзуру Ханю и многих других.

В 1996 году Эдвин Мартон выиграл конкурс скрипачей в Монреале, после которого Венгерская республика предоставила ему право играть на легендарной скрипке 1697 года работы Страдивари, на которой когда-то играл сам Паганини. Стоимость скрипки — 4 млн евро.

В 2008 году представлял Россию и занял первое место на Евровидении вместе с Димой Биланом и Евгением Плющенко.

Образование 

 1983 — Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
 1991 — музыкальная академия им. Ференца Листа, Будапешт
 1994 — музыкальная школа Juilliard (Нью-Йорк)
 1995 — Музыкальная академия (Вена)

Дискография 
 1996 Sarasate
 2001 Strings 'N' Beats
 2004 Virtuoso
 2006 Stradivarius
 2010 Hollywood

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт на русском языке
 EdvinFM — online radio

Скрипачи Венгрии
Скрипачи России
Артисты, известные под псевдонимами
Выпускники Центральной музыкальной школы
Выпускники Музыкальной академии Ференца Листа
Выпускники Джульярдской школы